Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2003—2004 — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Титул чемпіона вперше здобув Широкі Брієг.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Модрича взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2003—2004.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2003—2004
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2003 у спорті Боснії та Герцеговини
2004 у спорті Боснії та Герцеговини